Félix Millet és una marca històrica francesa de motocicletes.
 Fèlix Millet i Maristany (1903-1967), fou un financer, mecenes i promotor cultural català, fundador d'Òmnium Cultural.
 Fèlix Millet i Tusell (1935), empresari, president de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana (1990-2009), fill de Fèlix Millet i Maristany.